Salisbury Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Rowan en Caroline du Nord.
 Salisbury Township,  du comté de Sangamon dans l'Illinois.
 Salisbury Township, du comté de Chariton dans le Missouri.
 , du comté de Meigs en Ohio.
 Salisbury Township, du comté de Lancaster en Pennsylvanie.
 , du comté de Lehigh en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships